Miejscowości w USA:
 Twin Groves – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
Gminy w USA:
 Twin Groves (ang. Twin Groves Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper